Achaz, auch Achatz, ist eine Kurzform des männlichen Vornamens Achatius.

Namensträger 
 Achaz Heinrich von Alvensleben (1716–1777), preußischer Generalmajor
 Gebhard Johann Achaz von Alvensleben (1764–1840), Gutsherr in Randau und Woltersdorf
 Achatz Ferdinand von der Asseburg (1721–1797), deutscher Diplomat
 Achatz von Bismarck (1833–1874), deutscher Verwaltungsbeamter
 Achaz von Buchwaldt (* 1944), deutscher Springreiter 
 Achaz Holscher (1755–1840), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 Achatz von Müller (* 1943),  deutscher Historiker
 Achaz von der Schulenburg (1669–1731), preußischer Generalleutnant und Amtshauptmann sowie Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Beetzendorf und Apenburg
 Achaz Stehlin (1808–1885), Rechtspraktikant, beteiligt an der Badischen Revolution 1848/49 
 Achaz II. von Zehmen (* um 1530; † 1576), polnischer Beamter

Siehe auch 
 Achatz
 Ahas (760–725 v. Chr.), ein König des Südreiches Juda

Weblinks 

Männlicher Vorname